Конкурс песни Интервидение проводился в Сопоте в 1977—1980-х годах в рамках четырёх Международных фестивалей песни в Сопоте. Конкурс проводится OIRT и был основан как некапиталистическая замена «Евровидению». Вновь конкурс прошел в 2008 году и проводился Первым каналом в Сочи. Всего в конкурсе в разное время принимали участие 30 стран.

Участники 
К участию в конкурсе приглашаются члены Содружества Независимых Государств,Шанхайской организации сотрудничества и республик бывшего СССР (включая страны Балтии), а также Южная Корея и Япония. Будут ли приглашены к состязанию страны-наблюдатели блока ШОС (Индия, Иран, Монголия, Пакистан и Афганистан), пока неизвестно. Ранее могли участвовать страны Восточного блока и ряд других стран.

В списке находятся все страны, которые когда-либо принимали участие в конкурсе:
  Отказ — Страны, участвовавшие ранее, но отказавшиеся от участия в определённом году

Страны-участники в десятилетиях 
Ключи к таблице

Крест (X) означает, что страна участвовала в конкурсе в этом году.

1970-е

1980-е

2000-е

2010-е

Страны, которые могут участвовать, но не заинтересованы в этом 
Ниже перечислен список стран, имеющих право принять участие в конкурсе песни Интервидение, но пока никогда этого не делали.

Страны, которые возможно будут приглашены к участию в конкурсе 
Ниже перечислен список стран, которые возможно будут приглашены к участию в конкурсе песни Интервидение.

Примечания 

Интервидение